Просек:
 Просек — горизонтальная горная выработка в толще полезного ископаемого для проветривания шахты или соединения выработок.
 Просек — синоним слова просека.
 Просек — село в Антроповском районе Костромской области.
 Просек — село в Лысковском районе Нижегородской области.
 Просек — деревня в Словакии в районе Липтовски Микулаш.
 Просек — средневековый город в Северной Македонии вблизи города Демир-Капия.

См. также 
 Просека (значения)